

Geografia 
 Francia
 Poix-Terron – comune nella regione del Grand Est

Persone 
 Carlo Terron – drammaturgo, giornalista, traduttore e psichiatra italiano
 José Terrón – attore spagnolo